Рыки:

 Рыки — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, Рыцкий повят.
 Рыки — гмина (волость) в Польше, входит в Рыцкий повят, Люблинское воеводство.